SEC eller Sec kan henvise til:

U.S. Securities and Exchange Commission, i daglig tale forkortet SEC, den amerikanske pendant til Finanstilsynet
Samsung Electronics Co., Ltd., en koreansk elektronikvirkomhed
Speedway European Championship, en konkurrence indenfor speedway
 Sec, et fransk ord, der betegner vins tørhed/sødme
 Sec, især engelsk forkortelse af sekund